

Patronyme 

 Victor Amédée de La Fage, marquis de Saint-Huruge (1750-1809), agitateur politique.

Toponyme 

 Saint-Huruge,  commune française du département de Saône-et-Loire.